Села:
 Мовчанів — Волинська область, Володимирський район, колишній (до 2020 року) Локачинський район
 Мовчанів — Чернігівська область, Новгород-Сіверський район